Elliott River kan syfta på följande:

 Elliott River, Alberta, ett vattendrag i Kanada
 Elliott River, Queensland, ett vattendrag i Australien